

Prénom 
 
 Plácido Domingo, chanteur d'opéra (ténor) et chef d'orchestre
 Plácido Galindo, joueur international de football péruvien
 Placido Maria Schiaffino, cardinal italien du . 
 Plácido Polanco, joueur dominicain
 Placido Maria Tadini, cardinal italien du .
 Giacinto Placido Zurla
 Placido Rizzotto

Patronyme 

  (né en 1991), acteur italien ;
 Donato Placido (né en 1945), écrivain, poète, dramaturge et acteur italien ;
 Jorge Plácido (né en 1964), footballeur portugais ;
 Michele Placido (né en 1946), réalisateur italien ;
 Violante Placido (née en 1976), actrice et chanteuse.

Toponyme 

 Stade Governador-Plácido-Castelo, stade brésilien
 Plácido de Castro, ville brésilienne
 Plácido de Castro Futebol Clube, club brésilien de football

Culture 

 L'Atomique monsieur Placido, film français 
 Hiram Lowatt et Placido, série de bandes dessinées 
 Plácido,  film espagnol de Luis García Berlanga réalisé en 1961
Patronyme italien